Riina – cognome italiano
 Gaetano Riina, detto Zio Tano – mafioso italiano, fratello di Salvatore, zio di Giovanni
 Giovanni Riina – mafioso italiano, figlio di Salvatore, nipote di Gaetano
 Salvatore Riina, detto Totò – mafioso italiano, fratello di Gaetano, padre di Giovanni